Bruce Fairbairn – musicista e produttore discografico canadese
 George Fairbairn – canottiere britannico
 John Fairbairn – ex skeletonista canadese
 Ka'imi Fairbairn – giocatore di football americano statunitense
 William R. D. Fairbairn – medico e psicoanalista scozzese